Веде́рникова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Ведерникова, Анна Андреевна (род. 1975) — заслуженный мастер спорта (подводный спорт).
 Ведерникова, Галина Ивановна (1940—2022) — советский и российский музеевед.
 Ведерникова, Людмила Владимировна (1895—1973) — советская оперная певица (меццо-сопрано).
 Ведерникова, Наталья Михайловна (род. 1941) — советский и российский филолог, искусствовед, фольклорист.
 Ведерникова, Наталия Николаевна (1936—2022) — советская и российская органистка и пианистка, заслуженная артистка РФ, заслуженный деятель искусств РФ.
 Ведерникова, Светлана Энгельсовна (род. 1952) — советский художник-график, художник книги, живописец, педагог. См. также